Голанд, Ян Генрихович (род. 1936) — российский психиатр, психотерапевт, психоаналитик, сексолог.
 Голанд, Юрий Маркович (род. 1943) — член Экспертного совета Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
 Голанд, Илья (род. 1918) — советский мастер цветной фотографии.

См. также 
Готланд (значения)

Голланд